Albert II de Vermandois (980/5–1015/21) – hrabia Vermandois 993/1002-1010/21
 Albert II Wyrodny (1240–1314) – margrabia Miśni w latach 1288–1292
 Albert II Sachsen-Wittenberg (1285–1342) – biskup pasawski w latach  1320–1342
 Albert II Koburg (ur. 1934) – król Belgów w latach 1993–2013
 Albert II Grimaldi (ur. 1958) – książę Monako od 2005